Osoby o tym nazwisku:
 John Mahoney – brytyjski aktor
 Louis Mahoney – brytyjski aktor
 Paul J. Mahoney – brytyjski prawnik